O HMS Warrior ("The Black Snake") é um grande navio de guerra inglês. 

Atualmente atracado em Portsmouth, ao lado do HMS Victory.

Historia  
O navio foi construído em resposta à uma agressiva expansão naval francesa, que haviam lançado então o La Gloire o primeiro navio couraçados com capacidade oceânica. Para recuperar o domínio naval, a o primeiro lorde do almirantado, sir John Somerset Pakington, ordenou a construção de um navio que fosse maior, mais rápido e mais bem armado dando uma clara demonstração de superioridade para os franceses. 
Quando comissionado, o HMS Warrior era o maior navio de guerra em todo o mundo, deslocando mais de 9000 toneladas.

Ligações externas 
 HMSWarrior.org
 Visit HMW Warrior 1860 at Portsmouth Historic Dockyard
 StVincent.ac.uk
 Photos of HMS Warrior in Portsmouth
 HNSA Ship Page: HMS Warrior
 Pictures of HMS Warrior

Warrior